Zitz ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Zitz (* 1965), österreichische Politikerin, Abgeordnete zum Landtag Steiermark
 Franz Zitz (1803–1877), deutscher Politiker
 Kathinka Zitz-Halein (1801–1877), deutsche Aktivistin und Schriftstellerin

Zitz bezeichnet

 bunt bedruckten Kattun (glattes, leinwandartig gewebtes, ziemlich dichtes Baumwollzeug)

Zitz als Ortsname:

 Zitz (Rosenau), Ortsteil der Gemeinde Rosenau im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg